«Реус Депортиу» () — каталонский футбольный клуб из города Реус, в провинции Таррагона в автономной области Каталония.

История 
Клуб основан в 1909 году, домашние матчи проводит на стадионе «Камп Ноу Мунисипаль», вмещающем 4 700 зрителей. За свою более чем вековую историю клуб ни разу не выступал в Примере.

В сезоне 2018/19 клуб выступал в Сегунде, однако после первого круга был исключён из турнира на три года по причине невыполнения финансовых обязательств перед игроками. Из-за долгов «Реусу» было отказано в регистрации на сезон 2019/20 в Сегунде B, поэтому клуб опустился в Терсеру.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда — 3 сезона
 Сегунда B — 9 сезонов
 Терсера — 47 сезонов
 Региональные лиги — 19 сезонов

История выступлений

Достижения 
 Терсера
 Победитель (2): 1980/81, 2006/07

Известные игроки и тренеры 

  Исаак Куэнка
  Хоан Ориоль
  Анхель Ранхель
  Хосе Хункоса
  Рамон Кальдере
  Давид Это’о

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании